Termenul „Indice” se poate referi la:

 Simbol plasat alături de un număr, de o literă sau de o expresie, pentru a-i preciza valoarea sau înțelesul.
 Indiciu (indicator) care arată aspectul unei situații sau al unui fenomen

 Indice antropometric
 Indice bursier (Indicele DAX, Indicele Dow Jones, Indicele Bursei de Valori București, Indicele compozit al Bursei de Valori București, Indicele Societăților de Investiții Financiare)
 Indice de clasificare
 Indice de confort termic
 Indice de refracție
 Indice economic (Indicele general al prețurilor IGP, Indicele prețurilor de consum, Indicele puterii de cumpărare a banilor, Indicele dezvoltării umane) 
 Indicele cântecelor (Indicele cântecelor de Madonna, Indicele cântecelor de Phoenix, Indicele cântecelor needitate ale formației Sfinx)
 Indicele democrației
 Indicele masei corporale

Vezi și 
 Index